Biddell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
George Biddell Airy (1801-1892), mathématicien et astronome anglais
 (1947-2014), chanteuse jazz australienne
 (1825-1900), homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme